Hotel California – az Eagles 1976-ban kiadott albuma
 Hotel California az Eagles dala a hasonló nevű albumról